Furcletta steht für:

 Furcletta (Alvaneu) (), ein Alpenpass im Schweizer Kanton Graubünden zwischen Arosa und Alvaneu
 Furcletta (Duvin) (), ein Gipfel westlich des Plangghorn/Piz Radun bei Duvin im Schweizer Kanton Graubünden
 Furcletta (), ein Bergsattel an der Westseite des Piz Toissa bei Salouf im Schweizer Kanton Graubünden
 Piz Furcletta (), ein Berg bei Guarda im Schweizer Kanton Graubünden sowie der Pass Furcletta () an dessen Südseite